Lundell ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Lundell (1878–1936), finnische Rechtsanwältin
 Anton Lundell (* 2001), finnischer Eishockeyspieler
 Cyrus Longworth Lundell (1907–1994), US-amerikanischer Botaniker

 Seth Lundell (1892–1966), schwedischer Pilzkundler
 Ulf Lundell (* 1949), schwedischer Schriftsteller, Rocksänger, Songschreiber, Maler und Poet